Nowodwór peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Nowodwór, village du powiat de Lubartów
 Nowodwór, village du powiat de Ryki et la gmina rurale dont il est le siège administratif (chef-lieu).
dans la voïvodie de Mazovie
 Nowodwór, village